Malaltia de Parkinson
 James Parkinson, metge anglès que descrigué per primera vegada la Malaltia de Parkinson.